Forti je nekdanje italijansko moštvo ,ki je v prvenstvu Formule 1 sodelovalo med sezonama  in , pred tem pa je med sezonama sezonah 1987 in 1994 sodelovalo v prvenstvu Formule 3000. Moštvu v Formuli 1 ni uspelo osvojiti prvenstvenih točk, najboljša uvrstitev je bila sedmo mesto Pedra Diniza na Velika nagrada Avstralije v sezoni 1995, so pa v Formuli 3000 dosegli devet zmag.

Dirkaški rezultati

Pregled rezultatov 

* Vsebuje točke za druga moštva.

Formula 3000 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Formula 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Opombe in reference 

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1977
Športna moštva, razpuščena leta 1996